

Cinema 
 Pilgrim – film diretto da Harley Cokeliss del 2000

Geografia 
 Pilgrim – comunità non incorporata del Kentucky, USA
 Pilgrim – census-designated place del Michigan, USA
 Pilgrim – comunità non incorporata del Missouri, USA
 Pilgrim – comunità non incorporata del Texas, USA

Letteratura 
 Pilgrim – romanzo di Sara Douglass del 1998
 Pilgrim – romanzo di Timothy Irving Frederick Findley del 1999
 Pilgrim (I Am Pilgrim) – romanzo di Terry Hayes del 2013

Musica 
 Pilgrim – album di Barry McGuire del 1989
 Pilgrim – album di Eric Clapton del 1998
 Pilgrim – album di Ruthie Henshall del 2001
 Pilgrim – singolo di MØ del 2013

Persone 
 Janet Pilgrim – modella statunitense
 Paul Pilgrim – atleta statunitense
 Peace Pilgrim – attivista statunitense

Altro 
 Pilgrim – variante del nome proprio di persona Pellegrino
 Pilgrim – panino statunitense a base di carne di tacchino

Personaggi immaginari 
 Scott Pilgrim – personaggio dell'omonima serie a fumetti
 Stacey Pilgrim – personaggio della serie a fumetti Scott Pilgrim

Pagine correlate 
 The Pilgrim
 Scott Pilgrim (disambigua)